Jean-Claude Cornu (skipper français) (1938-) ;
 Jean-Claude Cornu (homme politique suisse) (1956-).